Batalha
Rio Batalha — rio do estado de São Paulo

Geografia

Brasil 
Batalha (Alagoas)
Batalha (Piauí)

Portugal 
Batalha (Portugal)
Batalha (freguesia)
Mosteiro da Batalha — patrimônio mundial da UNESCO 

Desambiguações de guerras e batalhas
Desambiguações de topônimos